Эхо — физическое явление.
 Мировое эхо — особый вид эха в диапазоне радиоволн.
 Эхо — звуковой эффект, применяемый, например, в звукозаписи для обработки звука.
 Световое эхо — феномен, наблюдаемый в астрономии.

СМИ 
 «Эхо» — литературный альманах, выходивший в Москве в 1830—1831 годах.
 «Эхо» — политическая, общественная и литературная газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1882—1885 годах.
 «Эхо» — петроградская газета, выходившая в 1917—1918 гг.
 «Эхо» — газета, издававшиеся в Каунасе с 1920 по 1940 год.
 «Эхо» — общественно-политическая газета, выходящая в Азербайджане с 2001 г.
 «Эхо» — тамиздатский журнал, Париж.
 «Эхо» — телекомпания, производитель для RTVI.
 «Эхо» — рязанская телерадиокомпания.
 «Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция, существовавшая в 1990—2022 годах.
 «Эхо» — русскоязычное интернет-издание, запущенное в 2022 году бывшими авторами радиостанции «Эхо Москвы».

Фильмы 
 «Эхо» — советский фильм.
 «Эхо» — мультфильм 1982 года по сказке Юрия Короткова.
 «Эхо» — двадцатиминутный фильм 1990 года, снятый Алексеем Левченко на киностудии им. А. Довженко, ТО «Дебют» (в фильме снимался Богдан Ступка).
 «Эхо» (Sigaw) — филиппинский фильм ужасов 2004 года.
 «Эхо» (Ekko) — датский фильм ужасов 2007 года.
 «Эхо» (The Echo) — американский ремейк 2008 года филиппинского фильма ужасов.
 «Эхо» (Bergmál) — исландско-франко-швейцарский фильм 2019 года.

См. также 
 «Эхо-взвод» (Exosquad) — фантастический мультсериал 1993-94 гг., созданный Universal Cartoon Studios

Прочие значения 
 Эхо — озеро в Антарктиде.
 Эхо — персонаж античной мифологии, горная нимфа, способная лишь повторять чужие слова.
 «Эхо» — грот в Дворцовом парке Гатчины.
 «Эхо» () — обозначение НАТО, принятое для двух проектов советских подводных лодок с крылатыми ракетами.
 «Эхо-1» () — Подводные лодки проекта 659(Т).
 «Эхо-2» () — Подводные лодки проекта 675.
 «Эхо» — книга стихов Михаила Кузмина.
 «Эхо» — метод контроля информации.
 Эхо — в шахматах и шахматной композиции несколько позиций, комбинаций, манёвров, симметричных относительно друг друга полностью или частично.
 «Эхо» — первая программа NASA по созданию спутников связи.
 (60) Эхо — небольшой астероид Главного пояса астероидов.
 «ЭХО» — украинская мини-футбольная команда из Харькова, участник чемпионата Украины по мини-футболу.
 ДЮСШ «ЭХО» — харьковская детско-юношеская спортивная школа.
 «ЭХО» — экспериментальное художественное объединение, существовало в Омске в начальные годы перестройки 1987—1990.

Echo (англ. яз.) 
 echo — команда Unix, предназначенная для отображения строки текста.
 ECHO — хеш-функция, выдвинутая как кандидат на конкурс SHA-3.
 Exoplanet Characterisation Observatory (EChO) — космический телескоп, предложенный в рамках программы Cosmic Vision Европейского космического агентства.
 ECHO Awards — немецкая музыкальная премия, вручавшаяся в 1992—2018 годах.
 Echo — девятый студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, изданный в 1999 году.
 Echo — третий и последний студийный альбом группы Gracious, изданный в 1996 году.
 Echo — серия комиксов, которая издавала в 2008—2011 годах.
  — устаревший протокол эхо запросов по TCP или UDP. Служба, использующая Echo протокол, по умолчанию отключена в Windows и большинстве Unix систем. Не путать с ICMP эхо-запросами и эхо-ответам.
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Echo»

Примечания